Kume (in giapponese ; in lingua di Okinawa ) è un'isola dell'arcipelago di Okinawa, nell'oceano Pacifico.

Ricopre una superficie di 59,11 km² e ospita una popolazione di 8713 abitanti (2010).

Clima

Note

Altri progetti 

Kume